Сен-Вальє́-де-Тьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 130 км на схід від Марселя, 34 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1357 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3453,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Вальє-де-Тьє на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Вальє-де-Тьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Вальє-де-Тьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Сен-Вальє-де-Тьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Сен-Вальє-де-Тьє на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сен-Вальє-де-Тьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи